Ant (eiland), een eiland in Micronesië
 Ant (Bihor), een plaats in Roemenië
 Ant (mythisch wezen), een mythische vis
 Apache Ant, het meest gebruikte build-tool voor de programmeertaal Java
 Luchtpomp (sterrenbeeld)

ANT kan verwijzen naar:
 Associatie Nederlandse Tandartsen, een beroepsorganisatie
 ANT (netwerk), een communicatieprotocol
 Nederlandse Antillen, een voormalige staatkundige eenheid, als landcode volgens ISO 3166-1 alpha-3
 Actor-netwerktheorie, een methode in de sociale wetenschappen
 Andrej Nikolajevitsj Toepolev, een vliegtuigbouwer
 Air North, een Canadese luchtvaartmaatschappij, als ICAO-code